Bohemia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bohemia Township (Michigan)
 Bohemia Township (Knox County, Nebraska)
 Bohemia Township (Saunders County, Nebraska)